Cinquantaduesima strada (52nd Street) – strada di Manhattan, New York
 52nd Street – fermata della metropolitana di New York
 52nd Street – album del cantante Billy Joel